

Sigle 
Le sigle GA peut signifier :
 Gabon, selon la liste des Internet TLD: .ga ;
 Gamers Assembly, une compétition de jeux vidéo ayant lieu vers Poitiers ;
 , le répertoire des œuvres de Rudolf Steiner ;
 , organisations politiques ;
 gendarme auxiliaire, un ancien appelé du contingent qui effectuait son service national au sein de la gendarmerie nationale ;
 General availability en jargon informatique ;
 général d'Armée, un grade militaire, parfois abrégé également GAR ;
 génie atomique, dans le domaine de l'ingénierie nucléaire (industrie nucléaire) ;
 gibbérelline, une phytohormone ;
 Google Analytics, service d'analyse de sites web gratuit proposé par Google ;
 grand admissible, utilisé lors de différents concours ;
 Grey's Anatomy, une série télévisée américaine créé par Shonda Rhimes ;
 groupe d'armées ;
 gymnastique artistique, un sport.

Code 
Le code GA (ou ga) peut faire référence :
 au Gabon :
 selon la norme ISO 3166-1, alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .ga ;
 à la Galice (une communauté autonome d'Espagne), selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays), voir ISO 3166-2:ES ;
 à la Gambie, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 à la Géorgie, un État des États-Unis, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays), voir ISO 3166-2:US ;
 à l'Indonésie (Garuda Indonesia), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 à l'irlandais (Gaeilge), selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Symbole 
 GA est le symbole du gigaampère, une unité de courant électrique (unité du Système international).
 Ga est le symbole :
 du milliard d'années, une unité de temps non SI (giga-),
 du gallium, un élément chimique.

Abréviation 
 Ga peut désigner l'Épître aux Galates, un livre du Nouveau Testament.

Anthroponyme et langue 
 Les Gas sont un peuple originaire du Ghana.
 Le ga est la langue parlée par les Gas au Ghana et au Togo.
 GA est une des syllabes du langage quadrisyllabique des Shadoks (avec BU, ZO, et MEU). C'est en particulier leur mot pour le chiffre « zéro ».

Toponyme 

 Ga, une localité de la Région du Haut Ghana occidental située dans le district municipal de Wa ;
 Ga est et Ga ouest, deux districts de la Région du Grand Accra au Ghana.

Voir aussi 
 が

Code